La donna in nero – romanzo di Edgar Wallace
La donna in nero – romanzo di Brunella Schisa
La donna in nero – racconto di Susan Hill
La donna in nero – opera teatrale tratta dal racconto di Hill